E 552 oder E552 steht für:
 Calciumsilicat, Trennmittel für Farbstoffe und Emulgatoren
 Europastraße 552 von München nach Linz

E.552 steht für:
 FS E.552, italienische Lokomotivbaureihe 

Abkürzung